Dick Slebos (architect); architect (1923-2001)
Dick Slebos (stedenbouwkundige); stedenbouwkundige (1923-2011)